Евгений Балабин:
 Балабин, Евгений Иванович (1879—1973) — военный деятель, донской казак, офицер Российской империи, генерал-лейтенант. Брат Николая Ивановича и Филиппа Ивановича Балабиных.
 Балабин, Евгений Петрович (1815—1895) — католический священник, член ордена иезуитов, церковный деятель и музыковед.